Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1976

Gospodarzem igrzysk była Kanada.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976

Bibliografia 

 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Toronto 1976